Příjmení Frýba nosí více osob:

Miloš Frýba – televizní hlasatel
Kateřina Frýbová – herečka
Zdena Frýbová – novinářka